Cos General de Policia, cos de policia espanyol durant el franquisme
 Club Gel Puigcerdà, club d'hoquei gel de Puigcerdà, a la Cerdanya
 Chet Atkins (pel seu àlies Certified Guitar Player), guitarrista nord-americà
 Cèl·lula germinal primordial, cèl·lula que dona lloc als gàmetes en els organismes amb reproducció sexual